Opočenský je příjmení, které nesly mimo jiné tyto osobnosti:

 Bedřich Opočenský (1924–2016) – český tankista a válečný veterán
 Gustav Opočenský – český herec
 Gustav Roger Opočenský (1881–1949) – český spisovatel, otec Gustava Opočenského, děd sochaře Pavla Opočenského a rockového muzikanta Petra Opočenského
 Jan Opočenský (1885–1961) – český diplomat, archivář a historik
 Jiří Opočenský (1781–1842) – český evangelický kazatel
 Josef Opočenský (1814–1870) – český evangelický kazatel
 Karel Opočenský (1892–1975) – český šachista a publicista
 Milan Opočenský (1931–2007) – český evangelický teolog
 Pavel Opočenský (* 1954) – český sochař 
 Zdeněk Opočenský (1896–1975) – český sportovní gymnasta, olympionik

v přechýleném tvaru:
 Jana Opočenská – česká teoložka
 Růžena Opočenská-Nováková (1901–1986) – česká evangelická duchovní a teoložka, matka Milana

Externí odkazy 
 

Česká příjmení